Куллиссат бывший посёлок (заброшен с 1972 года) в Гренландии. Был расположен на северо-западном побережье острова Диско в регионе Каасуитсуп. Он был построен для размещения горняков, которые добывали уголь. На пике добычи угля в посёлке проживало около 1500 человек.

Добыча началась в 1924 году и была прекращена в 1972 году. Для прекращения добычи, были причины: процесс добычи угля был чрезвычайно трудоемким и дорогостоящим. Добываемый уголь сначала должен был быть довезён до берега. Затем погружен на маленькие лодки и подвезён к грузовому судну стоящем в это время на якоре. Строительство порта было невозможно, из-за тяжелых условий льда и мелкого берега.

Добыча была возможна только в зимние месяцы, так как в тёплые месяцы года таящий лед всё затапливал.

В 2005 году, от ледника оторвался большой кусок, и город захлестнула приливная волна, которая проникла на 250 метров дальше поселка, разрушенные здания были вынесены волной на берег.

В Куллиссат родился премьер-министр Гренландии Куупик Клейст.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бывшие посёлки Гренландии